Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ricardo Acuña e Jakob Hlasek che hanno battuto in finale Pavel Složil e Tomáš Šmíd 3-6, 6-2, 9-7.

Teste di serie

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (finale)
 Wojciech Fibak /  Libor Pimek (primo turno)

 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (primo turno)
 Ricardo Acuña /  Jakob Hlasek (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1985